

Cinema 
The Pretender – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company 
The Pretender – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber 
The Pretender – film del 1915 regia di Fred Kelsey 
The Pretender – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Ricketts (1916)
 The Pretender – film del 1918 diretto da Clifford Smith
 The Pretender – film del 1947 diretto da W. Lee Wilder

Letteratura 
 Il tranello (The Pretender) – romanzo di K. A. Applegate, Animorphs n. 23

Musica 
 The Pretender – album di Jackson Browne del 1976
 The Pretender – singolo di Jackson Browne del 1976, dall'album omonimo
 The Pretender – singolo dei Foo Fighters del 2007, dall'album Echoes, Silence, Patience & Grace

Televisione 
 Jarod il camaleonte (The Pretender) – serie televisiva statunitense
 The Pretender: Island of the Haunted – film per la televisione del 2001 diretto da Frederick King Keller